Stati Uniti d'America
 Blue Eye – città della Contea di Carroll, Arkansas
 Blue Eye – città della Contea di Stone, Missouri